Limba kazahă (în ) este o limbă altaică, membră a grupului vestic al limbilor turcice. Kazaha este răspândită mai ales în Kazahstan. Mai este vorbită în Rusia, în regiunea autonomă chineză Xinjiang și regiunea Bajan-Ölgii-Aimag din Mongolia, având un număr total de vorbitori estimat la 11,5 milioane.

Vorbitorii de limba kazahă au fost forțați să folosească alfabetul chirilic încă din vremea lui Stalin.

În octombrie 2017 președintele kazah decreta tranziția către folosirea alfabetului latin până în 2025.

Tabele de alfabete

Vezi și 

Kazahă, Limba